Bahram () est un prénom masculin persan. Il tire son origine dans la divinité guerrière iranienne Verethragna et signifie victorieux.

Patronyme
Bahram Beyzai, scénariste et réalisateur iranien
Bahram Ghassemi, diplomate iranien et ambassadeur d'Iran en France depuis mars 2019
Bahram Mansourov, joueur de tar azerbaïdjanais
Bahram Mirza, fils d'Abbas Mirza et prince de la dynastie Kadjar
Bahram Rohani, réalisateur français de séries télévisées animées

Personnages
Vahram Ier, empereur sassanide d'Iran
Vahram II, empereur sassanide d'Iran
Vahram III, empereur sassanide d'Iran
Vahram IV, empereur sassanide d'Iran
Vahram V (ou Bahram V Gour), empereur sassanide d'Iran
Vahram VI (ou Bahrām-e Chūbin), empereur sassanide d'Iran

Autre
 Bahram, personnage du Livre des Rois du poète iranien Ferdowsi. Il est le fils de Goudarz.
 Bahram, nom iranien donné à la planète Mars.
 , nom d'une vallée martienne.